Нью-Йорк-Таймс-билдинг — название нескольких зданий в Нью-Йорке:

 Нью-Йорк-Таймс-билдинг — небоскрёб по адресу Восьмая авеню, 620, штаб-квартира The New York Times с 2007 года.
  — название здания по адресу Западная 43-я улица, 229, штаб-квартиры The New York Times с 1913 по 2007 годы.
 Нью-Йорк-Таймс-билдинг — название небоскрёба по адресу Таймс-сквер, 1, штаб-квартиры The New York Times с 1903 по 1913 годы.
 Нью-Йорк-Таймс-билдинг — здание по адресу Парк-Роу, 41, штаб-квартира The New York Times с 1889 по 1903 годы